Malthinus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1806. Malthinus ingår i familjen flugbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flugbaggar
Malthinus